Katif (auch Qatif; ; ) ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Katif (israelische Siedlung), ehemalige israelische Siedlung im Gazastreifen
 al-Qatif (Verwaltungsbezirk), Verwaltungsbezirk in der Provinz asch-Scharqiyya (Saudi-Arabien)
 al-Qatif (Stadt), Stadt in Saudi-Arabien